Personen
 Sam, een personage uit Danny Phantom (zie aldaar)
 een vast personage in de moppen van de Nederlandse humorist Max Tailleur (zie aldaar)
Samuel (profeet), een profeet uit de tijd van koning Saul

 Sām, een persoon uit de Perzische Shahnameh

Sam (strip), een Belgische stripreeks
Sam the Eagle, een blauwe adelaar in The Muppet Show
 Sam (Sam and Friends), een van de eerste Muppets en de hoofdpersoon van Sam and Friends
 Sam Gewissies, een personage uit In de ban van de ring
 Uncle Sam, de personificatie van de Verenigde Staten

Bekende dieren
 Sam (aap), een vroege ruimtevaarder
 Sam (koala), die uit bosbranden gered werd door een brandweerman
 Sam (hond), die werd verkozen tot lelijkste hond ter wereld in 2003, 2004 en 2005
 Sam (zeemeeuw), die bekendheid verwierf als winkeldief in Aberdeen

Muziek
 Sam (muziek), een ritmisch accent in Hindoestaanse muziek
 Sam (Meat Puppets), een single uit 1991 van de Amerikaanse rockband Meat Puppets
 Sam (Olivia Newton-John), een single uit 1977 van de Australische zangeres Olivia Newton-John
 Sam (Osvajači), een muziekalbum uit 1995 van de Servische metalband Osvajači
 Sam (Škabo), een muziekalbum uit 2003 van de Servische rapper Škabo
 'Sam', een single uit 2010 van de Nederlandse zanger Tim Knol
 Sam Bettens, Belgisch zanger

Film/televisie
 Sam (1959), een Joegoslavische oorlogsfilm uit 1959
 Sam (1967), een Amerikaanse western uit 1967
 Sam (1973), een Joegoslavische kortfilm uit 1973
 Sam (1976), een Amerikaanse film uit 1976, geregisseerd door Larry Buchanan
 Sam (1983), een Canadees-Amerikaanse televisiefilm uit 1983
 Sam (1986), een Amerikaanse documentaire uit 1986
 Sam (1999), een Canadees-Franse film uit 1999
Sam (Amerikaanse televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1978
Sam (Britse televisieserie), een Britse televisieserie uitgezonden van 1973-1975
SamSam, een Nederlandse comedyserie
SAM (televisieprogramma), een Duits 'middagmagazine', uitgezonden van 1995-2009

Afkortingen

 de landcode van Amerikaans-Samoa
 Iziko South African Museum
Luchtdoelraket (surface-to-air missile), een afweersysteem om vliegtuigen neer te halen
Scientific Astronomical Mobile, een observatieplatform voor Techniek en Wetenschap door Astronomie
Software asset management
Stichting Aanvullende Motorsport
S-adenosylmethionine
Steunpunt Mens en Samenleving, SAM vzw heeft als missie de sociale professionals, hun organisaties én het beleid te versterken.
Sam (software), een tekstprogramma
SAM Waadhoeke, een lokale politieke partij in de toekomstige gemeente Waadhoeke